L'eroe dei due mondi è un appellativo usato per indicare Giuseppe Garibaldi.

Cinema 
 L'eroe dei due mondi – film d'animazione del 1994 diretto da Guido Manuli
 L'eroe dei due mondi (Ci sha xiao shuo jia) – film del 2021 diretto da Yang Lu